Amadeo IX de Saboya (Thonon, 1 de febrero de 1435-Vercelli, 30 de marzo de 1472), llamado El Feliz, fue el tercer duque de Saboya desde 1465 hasta 1472. Era hijo del duque Luis de Saboya y de Ana de Lusignan.

Matrimonio y descendencia 
En 1452 se casó con Yolanda de Valois (1434-1478), hermana del entonces delfín Luis de Francia e hija del rey Carlos VII de Francia.

Tuvieron 10 hijos, de los que solo seis sobrevivieron:

 Luis (1453).
 Ana (1455-1480), casada con Federico de Aragón (1452-1504), príncipe de Altamura.
 Carlos (1456-1471), príncipe de Piamonte.
 Luisa (1462-1503), monja.
 María (1463-1511), margravina consorte de Hachberg̠-Sausenberg.
 Filiberto I (1465-1482), duque de Saboya.
 Bernardo (1467).
 Carlos I (1468-1490), duque de Saboya.
 Juan Luis (1470-1485), conde de Genevois, en Francia.
 Gian Claudio Galeazzo (1472).

Amadeo IX era conocido por su caridad y preocupación por los pobres, y fue beatificado en 1677 por el papa Inocencio XI. La Iglesia católica lo venera con una fiesta litúrgica el 30 de marzo.

Ancestros

Véase también 

 Ducado de Saboya
 Casa de Saboya
 Anexo:Soberanos del condado y ducado de Saboya (y consortes)

Referencias 

Duques de Saboya del siglo XV
Beatos de Francia
Nacidos en Auvernia-Ródano-Alpes
Fallecidos en Vercelli